А́нна Ро́уз Уо́ткинс (), в девичестве — Бе́ббингтон (; 13 февраля 1983, Лик, Стаффордшир, Англия) — английская гребчиха (академическая гребля).

Биография и карьера 
Анна Роуз Бебингтон (фамилия Уоткинс в девичестве) родилась 13 февраля 1983 года в Лике (графство Стаффордшир, Англия), там же она выросла и окончила «Westwood College». Она изучала естественные науки в «Newnham College» до того, как в 2001 году начать карьеру гребца, а в настоящее время обучается на математическом факультете в «University of Reading».

В 2008 году Анна завоевала «бронзу» на летних Олимпийских играх в Пекине, а в 2012 году — «золото» на летних Олимпийских играх в Лондоне.

Личная жизнь 
С сентября 2009 года Анна замужем за тренером по гребле Оливером Уоткинсом. У супругов есть два сына — Джордж Уильям Уоткинс (род. 20.09.2013) и Ричард Декстер Уоткинс (род. в феврале 2015).

Награды 
 В 2010 году британская двойка парная в составе Анны Уоткинс и Кэтрин Грейнджер была признана лучшим женским экипажем года.

Примечания

Ссылки 

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по академической гребле
Члены ордена Британской империи
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Ньюнэм-колледжа (Кембридж)